Яранцев — фамилия.
 Яранцев, Василий Андреевич (1925—1999) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Яранцев, Владимир Николаевич (1950—2022) — советский, российский историк. 
 Яранцев, Владимир Николаевич (род. 1958) — советский, российский критик, литературовед. 
 Яранцев, Игорь Семёнович (род. 1920) —  советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны.